Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 95:

 95 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 95 Dywizjon Artylerii Haubic 1957-1961